Il singolare  del Tiburon Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jack Sock ha battuto in finale Miša Zverev 6–1, 1–6, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Benjamin Becker (Secondo turno, ritiro a causa di dolori agli adduttori)
 James Blake (quarti di finale)
 Ryan Sweeting (primo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)

  Matteo Viola (primo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)
  Denis Kudla (quarti di finale)
  Bobby Reynolds (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tiburon Challenger 2012